Базинер, Оскар Фёдорович (1857—1909) — филолог, эпиграфист, доктор римской словесности, доцент Новороссийского университета, профессор Варшавского университета. Поэт-дилетант, переводчик.
 Базинер, Фёдор Иванович (1817—1862) — российский ботаник-садовод; доктор философии.